Das Herrendoppel der Australasian Championships 1910 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Titelverteidiger waren J. Keane und Ernie Parker. Das Finale gewannen Ashley Campbell und Horace Rice gegen Rodney Heath und James O'Dea.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herrendoppel
1910